Il singolare dell'Internazionali Trismoka 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Andreas Seppi era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Björn Phau è il nuovo campione.

Teste di serie

 Gō Soeda (secondo turno)
 Grega Žemlja (primo turno)
 Malek Jaziri (primo turno)
 Martin Kližan (primo turno)

  Jürgen Zopp (quarti di finale, ritirato a causa di un infortunio al braccio destro)
  Andrej Golubev (ritiro a causa di un infortunio alla schiena)
  Björn Phau (campione)
  Pablo Carreño-Busta (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Internazionali Trismoka 2012